Alcaria ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Alcaria (Fundão), Gemeinde im Concelho de Fundão
 Alcaria (Porto de Mós), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Porto de Mós
 Alcaria Ruiva
 Alcaria da Serra